Bentayga bezieht sich auf:

 Roque Bentayga, eine Felsformation auf Gran Canaria
 Bentley Bentayga, Pkw von Bentley